Віно́н-сюр-Вердо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Марселя, 70 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1677 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4113,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вінон-сюр-Вердон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вінон-сюр-Вердон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар